

Nova Zelândia 
Auckland
Ilhas Auckland
Ilha Auckland
Auckland (região)
Auckland (província)
Auckland Domain

Desambiguações de topônimos